Са́ррага () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Саррага, Анхель (1886—1946) — мексиканский художник.
 Саррага, Ойер (род. 1999) — испанский футболист.
 Саррага, Хосе Мария (1930—2012) — испанский футболист.

См. также 
 Сарагоса